Лапши́ха — топоним в России.

Красноярский край 
 Лапшиха — село в Ачинском районе.
 Лапшиха — посёлок в Ачинском районе.
 Лапшиха — приток Большого Улуя.

Нижегородская область 
 Лапшиха — микрорайон в Нижнем Новгороде.
 Лапшиха — деревня в Дальнеконстантиновском районе.